Bur Lintang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bur Lintang (berg i Indonesien, lat 4,53, long 96,84), Aceh, 
 Bur Lintang (berg i Indonesien, lat 3,92, long 97,33), Aceh, 
 Bur Lintang (berg i Indonesien, lat 4,02, long 97,23), Aceh, 
 Bur Lintang (berg i Indonesien, lat 4,02, long 97,07), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar